Глоба — многозначный термин.

 Глоба — перекладина или шест, который кладут сверху стога сена, или скирды хлебных снопов, чтобы удержать верхние их части от разнесения их ветром.

Фамилия 
 Глоба, Андрей Павлович (1888—1964) — русский советский драматург, поэт, переводчик.
 Глоба, Демьян Васильевич — Георгиевский кавалер; майор; № 4240; 25 декабря 1828.
 Глоба, Иван Яковлевич (ум. 1791) — последний писарь войска Запорожского.
 Глоба, Лазарь Остапович (ум. 1793) — украинский казак и садовод.
 Глоба, Михаил Александрович (1850—1908) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Глоба, Николай Васильевич (1859—1941) — преподаватель и директор Строгановского училища (1896—1917).
 Глоба, Павел Павлович (род. 1953) — советский и российский астролог.

См. также 
 Парк Глобы — центральный парк города Днепра

Примечания